Лига КОНКАКАФ 2017 — дебютный розыгрыш Лиги КОНКАКАФ, второго по значимости клубного футбольного турнира, проводимого КОНКАКАФ, футбольным органом Северной Америки, Центральной Америки и Карибского бассейна. Победитель турнира — гондурасский клуб «Олимпия» — квалифицировался в Лигу чемпионов КОНКАКАФ 2018.

Правила квалификации 
В Лиге КОНКАКАФ участвуют 16 команд:
 от Центральной Америки — 13 команд,
 от Карибского бассейна — 3 команды.

Центральная Америка 
13 мест для Центральноамериканского футбольного союза (UNCAF) выделяются семи ассоциациям-членам UNCAF следующим образом: по два места для Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса, Никарагуа, Панамы и Сальвадора и одно место для Белиза.

Во всех национальных чемпионатах Центральной Америки проводится раздельный сезон с двумя первенствами за один год, поэтому право на участие в Лиге КОНКАКАФ имеют следующие команды:
 От чемпионата Коста-Рики — чемпион с худшим совокупным результатом и команда, не чемпион, с лучшим совокупным результатом. Если какая-либо команда является чемпионом обеих частей сезона, то квалифицируется команда, не чемпион, со вторым лучшим совокупным результатом.
 От чемпионатов Гватемалы, Гондураса, Панамы и Сальвадора — чемпион с худшим совокупным результатом и команда, проигравшая в финале плей-офф, с лучшим совокупным результатом (или команда, проигравшая в финалах обеих частей сезона). Если какая-либо команда является и чемпионом с худшим совокупным результатом, и командой, проигравшей в финале плей-офф, с лучшим совокупным результатом, то квалифицируется команда, проигравшая в финале, с худшим совокупным результатом. Если финалистами плей-офф в обеих частях сезона становились одни и те же две команды, то квалифицируется команда, проигравшая в полуфинале плей-офф, с лучшим совокупным результатом.
 От чемпионата Никарагуа — оба чемпиона. Если какая-либо команда является чемпионом обеих частей сезона, то квалифицируется команда, проигравшая в финале плей-офф, с лучшим совокупным результатом (или команда, проигравшая в финалах обеих частей сезона).
 От чемпионата Белиза — чемпион с лучшим совокупным результатом (или команда, являющаяся чемпионом обеих частей сезона).
Если команды из какой-либо центральноамериканской ассоциации исключены, их заменяют команды из других центральноамериканских ассоциаций, которые определяются по результатам предыдущих розыгрышей Лиги чемпионов КОНКАКАФ. В этом сезоне две команды из Гватемалы были исключены из-за приостановления членства их федерации в ФИФА и были заменены дополнительными командами из Панамы и Гондураса.

Карибский бассейн 
Три участника от Карибского футбольного союза (CFU) определяются через Карибский клубный чемпионат, субконтинентальный турнир, открытый для клубов всех 31 ассоциации-члена CFU. Чтобы претендовать на участие в Карибском клубном чемпионате, команды должны финишировать в предыдущем сезоне национального чемпионата чемпионом или занять второе место, но профессиональные команды также могут быть выбраны их ассоциациями, если они играют в лиге другой страны.

Команды, занявшие второе, третье и четвертое места в Карибском клубном чемпионате, квалифицируются в Лигу КОНКАКАФ.

Участники 
Следующие 16 клубов (из восьми ассоциаций) квалифицировались на турнир:

Жеребьёвка 

Жеребьёвка Лиги КОНКАКАФ 2017 состоялась 31 мая 2017 года в 19:00 по UTC−4:00 в гостинице Hilton Miami Airport в Майами и транслировалась на YouTube.

Жеребьёвка определила пары 1/8 финала (с номерами от 1 до 8) между клубами из корзин 1 и 2, в каждой из которых находилось по восемь клубов. Корзины A и B содержали расположения в сетке с номерами от 1 до 8, соответствующие каждой паре. Клубам из корзины 1 были назначены расположения в сетке из корзины A, а клубом из корзины 2 — расположения в сетке из корзины B. Клубы из одной ассоциации не могли составить пару в 1/8 финала, за исключением клубов, прошедших по «уайлд-кард», которые заменили клубы из Гватемалы.

16 клубов были распределены по корзинам следующим образом:

Формат 
Турнир проходил по олимпийской системе. Клубы в парах играли два матча (дома и в гостях). Если общий счёт после второго матча был равным, применялось правило гола на выезде, а если и в этом случае сохранялась ничья, для определения победителя использовались послематчевые пенальти.

Расписание

Сетка

1/8 финала 
На жеребьёвке пары 1/8 финала получили номера — от R16-1 до R16-8. Клубы из корзины 1 на жеребьёвке принимали ответные матчи.

Первые матчи были сыграны 1—3 августа, ответные матчи — 8—10 августа.

|}

1/4 финала 
В четвертьфинале пары определялись следующим образом:
 QF1: победитель R16-1 против победителя R16-2;
 QF2: победитель R16-3 против победителя R16-4;
 QF3: победитель R16-5 против победителя R16-6;
 QF4: победитель R16-7 против победителя R16-8.
Победители 1/8 финала из пар 1, 3, 5 и 7 принимали ответные матчи.

Первые матчи были сыграны 15—17 августа, ответные матчи — 22—24 августа.

|}

Полуфиналы 
В полуфинале пары определялись следующим образом:
 SF1: победитель QF1 против победителя QF2;
 SF2: победитель QF3 против победителя QF4.
В каждой паре полуфиналистов ответные матчи принимали клубы, которые показали лучшее выступление в предыдущих раундах.

Первые матчи были сыграны 13—14 сентября, ответные матчи — 21 сентября.

|}

Финал 
В финале (победитель SF1 против победителя SF2) ответный матч принимал клуб, который показал лучшее выступление в предыдущих раундах.

Первый матч был сыгран 19 октября, ответный матч — 26 октября.

|}

Лучшие бомбардиры

Награды

Примечания

Ссылки 

2017
2017 год в футболе